H.P. Hansen eller Hans Peter Hansen har flere betydninger:

 Hans Peter Hansen (nationalbankdirektør) (1797-1861) – dansk nationalbankdirektør og politiker.
 Hans Peter Hansen (forretningsmand) (1802-1880) – dansk erhvervsmand.
 Hans Peter Hansen (xylograf) (1829-1899) – dansk xylograf.
 Hans Christian Peter Hansen (1840-1905) – dansk journalist og litteraturhistoriker.
 Hans Peter Hansen (rektor) (1867-1942) – dansk skolemand.
 Hans Peter Hansen (minister) (1872-1953) – dansk minister og borgmester.
 Hans Peter Hansen (folkemindesamler) (1879-1961) – dansk folkemindesamler.
Desuden:
 Hans Peter Christian Hansen (1817-1865) – dansk forfatter
 Hans Peter Heinrich Hansen (1840-1931) – dansk veterinær

Se også:
 Hans Hansen (flere personer)
 H.P. Hanssen (med to s'er)